Longonjo kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Longonjo, kommun, Huambo, 
 Longonjo (ort i Angola), Huambo, 

Robotskapade Angolaförgreningar